Henrik 2. (også Henry 2., Heinrich 2., Henri 2. og Henrique 2.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Henrik 2. den Hellige (Tysk-romerske rige) (den Hellige, 973-1024) - Kejser af Det Tysk-Romerske Rige
 Henrik 2. af Østrig (Heinrich II Jasomirgott, 1107-1177) – pfalzgreve ved Rhinen, markgreve af Ostarrîchi, hertug af Bayern, hertug af Østrig
 Henrik 2. af England (1133-1186) – konge af England 1154-1186
 Henrik 2. af Nassau (den Rige, ca. 1190 – ca. 1251) – greve af Nassau
 Henrik 2. af Holsten (Jernhenrik, ca. 1320 – ca. 1385) – greve af Holsten
 Heinrich 2. af Braunschweig-Wolfenbüttel (den Yngre, 1489-1568) – hertug i Braunschweig-Lüneburg, fyrste i Braunschweig-Wolfenbüttel
 Henrik 2. af Navarra (Henri d'Albret, 1503-1555) – konge af Navarra 1517-1555
 Henrik 2. af Frankrig (1519-1559) – konge af Frankrig 1547-1559